Doněcká republika je název vícero historických státních útvarů:

 Doněcko-krivorožská sovětská republika
 Doněcká lidová republika